Schlägel und Eisen steht für:

 Schlägel und Eisen, Emblem für Bergbau
 Schlägel und Eisen (Zeitschrift), Fachzeitschrift für Bergbau
 Zeche Schlägel & Eisen, Bergwerk bei Herten, Westfalen
 Akademischer Verein Schlägel und Eisen, Gründungsname von Agricola Akademischer Verein, deutsche Studentenverbindung

Siehe auch:

 Liste der Wappen mit Schlägel und Eisen